Quatre Heures du matin, un film français de Fernand Rivers sorti en 1938 ;
Quatre Heures du matin (Four in the Morning), un film britannique d'Anthony Simmons sorti en 1965.